Jan Březina ist der Name folgender Personen:

* Jan Březina (Philosoph) (1930–1994), tschechischer Philosoph
 Jan Březina (Politiker) (* 1954), tschechischer Politiker

Siehe auch
 Ján Brezina (1917–1997), slowakischer Schriftsteller